Азер Ісмаїл огли Дадашев (* 1946) — радянський та азербайджанський композитор, музичний педагог, народний артист Азербайджану.
 Амірулла Гасан огли Дадашев (1903—1942) — депутат Верховної Ради СРСР 1-го скликання.
 Дадаш Ікрам огли Дадашев (* 1932) — радянський працівник хімічної промисловості, Герой Соціалістичної Праці.
 Ібрагімпаша Гусейн огли Дадашев (1926—1990) — азербайджанський і радянський борець вільного стилю.
 Магеррам Акпер огли Дадашев (1912—1944) — старший сержант РА, учасник нацистсько-радянської війни, Герой Радянського Союзу.
 Дадашев Максим Каїбханович (1990—2019) — російський професійний боксер.
 Мамедрза Гасан огли Дадашев (1909—1984) — сільськогосподарський працівник, Герой Соціалістичної Праці.
 Дадашев Манувах Мардахаєвич (1913—1943) — гірсько-єврейський поет.
 Мелік Дадашев (1924—1996) — азербайджанський актор, Народний артист Азербайджанської РСР.
 Мурад Алі огли Дадашев (* 1978) — народний артист Азербайджану.
 Мухтар Баба огли Дадашев (1913—1998) — радянський і азербайджанський актор театру і кіно, кінорежисер, сценарист і кінооператор. Заслужений діяч мистецтв Азербайджанської РСР, народний артист Азербайджанської РСР, лауреат державної премії Азербайджанської РСР.
 Дадашев Садих Алекперович (1905—1946) — заслужений діяч мистецтв Азербайджанської РСР. Лауреат Сталінської премії.
 Фахраддін Алісаїб огли Дадашев (* 1950) — виконавець на народних інструментах, народний артист Азербайджану.
 Дадашев Шейхалі Олескерович (1913—1995) — Герой Соціалістичної Праці. Лавреат Сталінської премії.

Див. також 
 Дадашева